Příjmení Göring nosí více významných osobností:

 Albert Göring (1895–1966) – německý strojařský odborník, obchodník a zachránce Židů za druhé světové války
 Carin Göringová (1888–1931) – první manželka Hermanna Göringa
 Emmy Göring (1893–1973) – německá divadelní herečka a druhá manželka Hermanna Göringa
 Hermann Göring (1893–1946) – německý nacistický politik a válečný zločinec